

Persone
 Aleksej Sergeevič Smirnov – imprenditore russo, vice presidente della LUKoil 
 Aleksej Jur'evič Smirnov – fisico
 Andrej Smirnov – allenatore di pallavolo russo
 Aleksej Smirnov – tennistavolista russo
 Andrej Sergeevič Smirnov – attore russo 
 Andrej Smirnov – nuotatore sovietico
 Andrej Smirnov – pentatleta bielorusso
 Andrej Smirnov – giocatore di curling russo
 Igor' Nikolaevič Smirnov – politico russo
 Ivan Nikitič Smirnov (1881-1936) – rivoluzionario e politico russo
 Nikolaj Vasil'evič Smirnov – matematico russo
 Tamara Michajlovna Smirnova – astronoma russa
 Vladimir Ivanovič Smirnov (1887-1974) – matematico russo 
 Vladimir Viktorovič Smirnov (1954-1982) – schermidore sovietico
 Vladimir Smirnov (1964) – fondista kazako
 Vladimir Smirnov – alpinista (morto in Messico nel 1999)
 Vladimir Smirnov – ciclista lituano
 Vladimir Michajlovič Smirnov – rivoluzionario bolscevico
 Vladimir Vasil'evič Smirnov (1849-1918) – generale dell'Impero russo

Altro
 Dorsa Smirnov – cresta lunare
 5540 Smirnova – asteroide del sistema solare

Pagine correlate 
 Smirnoff

de:Smirnov
fi:Smirnov